Jeanne Brûlé peut désigner :
 Marie Talbot, née Jeanne Brûlé (1814-1874), céramiste française.
 Jeanne Brulé, (1890-1969), athlète française.

Voir aussi